Az 1956-os MotoGP-világbajnokság volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság nyolcadik szezonja. Az évad során, az előző szezonokhoz hasonlóan négy kategóriában versenyezhettek az indulók.

Versenyek

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³ 

MotoGP-szezonok
MotoGP